Zentralachse steht für:

 Medulla, Zentralachse von Kalkachsenkorallen
 Mittelachse von Kakteengewächsen
 Zahnachse